A7, A-7, A.7 ou A07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 A7, un torpilleur Allemand ;
 A-7 (moteur-fusée), un moteur-fusée utilisé sur les lanceurs Redstone ;
 Antonov A-7, un planeur militaire léger de la Seconde Guerre mondiale ;
 Fusée A7 développée par l'Allemagne nazie ;
 HMS A7, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Vought A-7 Corsair II, un avion militaire américain ;
 Saunders A.7 Severn, un hydravion de patrouille britannique.

Histoire 
 A7, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis portant sur sa tête un vase se déversant.

Format de papier 
 Format A7, un format de papier.

Formation 
 ENSIACET, une école d'ingénieur.

Informatique 
 Apple A7, un processeur conçu par Apple et Samsung, et fabriqué par Samsung ;
 ARM Cortex-A7 MPCore, un processeur d’Architecture ARM.

Médecine 
 Autres maladies intestinales dues à des protozoaires (A07) d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC A07, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Musique 
 A7, une mixtape du rappeur français SCH sortie en .

Sport automobile 
 Arrows A7, une Formule 1 de l’écurie britannique Arrows.

Transport 
Automobiles
 Audi A7, un modèle du constructeur allemand Audi.

Autoroutes
 , différentes autoroutes dans le monde.

Aviation
 
 .
Moto
 BSA A7, une moto du constructeur britannique Birmingham Small Arms Company.

Routes
 , différentes routes dans le monde.

Panneau de circulation
 Panneau signalant un passage à niveau muni de barrières en France.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres